Spir steht für

 Il spir, Aussichtsplattform bei Conn im Kanton Graubünden 

Spir ist der Familienname folgender Personen:

 Afrikan Spir (1837–1890), ukrainisch-russischer Philosoph und Logiker
 Juan-Carlos Spir (* 1990), kolumbianischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Spier